Маттаґамі — річка в Північному Онтаріо, Канада.

Маттаґамі протікає 443 км від витоку з озера Маттаґамі в містечку Ґуен в неорганізованій північній частині округу Садбері на Канадському щиті на південний захід від Тіммінса до острова Портедж у містечку Ґардінер в неорганізованій північній частині району Кокран, у водозборі Гудзонової затоки. Тут злиття Маттаґамі з річкою Міссінайбі утворює річку Мус, приблизно за 100 км від впадіння у затоку Джеймс-Бей.  Річка Маттаґамі протікає через місто Тіммінс, а також місто Смуд-Рок-Фолс, а її басейн охоплює 37000 км². 

Назва Маттаґамі походить з мови оджибве і означає або "початок води" (маадааґамі) або "бурхлива вода" (мадааґамі), також місцеве населення Оджибве стверджує, що "Маттаґамі" є перекрученою назвою "злиття" (маадавааґамі), або «Зустріч Вод».

Течія 

Річка витікає з озера Маттаґамі і закінчується в місці її впадіння в річку Міссінайбі, слугуючи джерелом для річки Мус.

Економіка 
Там, де річки Ґраундгоґ і Капускасінґ впадають у Маттаґамі, збудована ГЕС Little Long Generating Station з дамбою трохи більше 5 км довжиною.

Притоки 

 Річка Капускасінґ
 Річка Немеґосенда
 Річка Шапло
 Річка Ґрандгоґ
 Річка Айвенго
 Річка Нат
 Річка Поплар-Рапідс
 Річка Каміскотія
 Річка Ґрассі
 Річка Татачікапіка
 Озеро Маттаґамі
 Річка Мінісінаква
 Річка Набаквасі
 Річка Опікініміка
 Річка Нобл

Див. також 

 Список річок Онтаріо

Примітки

Зовнішні посилання 

 Управління охорони природи регіону Маттаґамі 
Притоки Гудзонової затоки
Кокран (Онтаріо)
Садбері (округ)
Річки Онтаріо